MŽRKL liga za 2011./12. je bila jedanaesta sezona Međunarodne ženske regionalne košarkaške lige. Sudjelovalo je deset klubova iz četiri zemlje, a prvak je bila ekipa Partizan Galenika iz Beograda.

Sudionici 
  Mladi Krajišnik - Banja Luka
  Sloboda - Bosanski Novi
  Čelik - Zenica
  Budućnost - Podgorica
  Athlete - Celje
  Partizan Galenika - Beograd
  Radivoj Korać - Beograd
  Voždovac - Beograd
  Vojvodina NIS - Novi Sad
  Hemofarm Stada - Vršac

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Final Four 
Igran u Zenici 3. i 4. ožujka 2012.

Poveznice 
 MŽRKL

Izvori 
 MZRKL 2013./14. handbook , pristupljeno 15. veljače 2014.
 eurobasket.com, MZRKL 2011./12., pristupljeno 15. veljače 2014.

2011-12